Kanizsai István zágrábi püspök (1356-1376)
 Kanizsai István (1368-1426/1427) főúr, székely ispán, királyi ajtónállómester